Uncia peut faire référence à :
 , ancien genre monotypique de la Panthère des neiges ;
 l', monnaie romaine antique ;
 l', unité romaine de longueur ;
 Uncía, ville bolivienne ;
 l'once ( en latin), unité de masse.